Belluga puede referirse a:

 Luis Antonio de Belluga y Moncada - cardenal español del .
 Pere Belluga - Jurisconsulto español del .
 Belluga o Canica -  es una pequeña esfera de vidrio, alabastro, cerámica, arcilla, metal, cristal, acero, piedra, mármol, madera o porcelana que se utiliza en diversos juegos infantiles.